El término piedra angular puede referirse a los siguientes conceptos:

 En arquitectura y albañilería, una piedra por lo general rectangular que junta y sostiene dos paredes: piedra angular.
 Una ceremonia de iniciación y también de edificación usada en la francmasonería y en ritos de origen espiritual o religioso de otras instituciones.
 La Piedra Angular o Piedra Fundacional que se encuentra en la Cúpula de la Roca: piedra fundacional.